Nationale Volksversammlung ist die Bezeichnung für folgende politische Institutionen:

 Nationale Volksversammlung (Algerien), das Unterhaus des algerischen Parlaments
 Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, das Legislativorgan von Guinea-Bissau
 Nationale Volksversammlung (Thailand), ein Gremium zur Wahl der Verfassunggebenden Versammlung
 Nationale Volksversammlung Angolas, bis 1992 der Name des angolanischen Parlaments (heute Nationalversammlung), siehe Nationalversammlung (Angola)
 Nationale Volksversammlung Mosambiks, bis 1994 der Name des mosambikanischen Parlaments (heute Versammlung der Republik), siehe Assembleia da República (Mosambik)